Başkale (district), een Turks district in de provincie Van
 Başkale (stad), de hoofdplaats van het Turkse district Başkale